Fernand Lematte (1850-1929), artiste-peintre français ;
 Marie Lematte (19??-), arbitre de rugby à XV française.

Voir aussi 
 Lematte et Boinot